<noinclude>

O Mestre Jedi Quermiano, Yarael Poof, é um sensível ser invertebrado, com um longo pescoço. Como todos da espécie Quermiana, as glândulas olfativas de Yarael são localizadas nas suas mãos e há um segundo cérebro em seu peito. Yarael Poof é conhecido por ser hábil na artes Jedi da enganação. Ele possui a habilidade de hipnotizar, também consegue rápida e pacificamente subjugar oponentes utilizando as imagens que seus inimigos mais temem.